Navas de Riofrio kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navas de Ríofrío, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Navas de Riofrío, kommun, Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar